Антрацит — різновид вугілля.
Антрацит (місто) — місто обласного підпорядкування в Луганській області.
Антрацит (Кіровське) — український футбольний клуб, з міста Кіровське Донецької області.
Антрацит (холдинг).